All the Best — сборник лучших песен американской певицы Тины Тёрнер, вышедший в 2004 году в Великобритании. В 2005 году вышла сокращённая версия альбома в США, который там получил название All the Best: The Hits.

Об альбоме 
Это второй альбом-сборник лучших песен для исполнительницы. Сюда были включены самые большие её хиты, три новые записанные песни и расширенная версия «Great Spirits», которая вошла в саундтрек к фильму «Братец медвежонок». Песня «Something Special», включённая в сборник, предназначалась для альбома Wildest Dreams, однако так и не была включена в него.

Также был выпущен рекламный диск с интервью, в котором рассказывались истории создания песен. Оно было записано Аланом Джексоном в Цюрихе, Швейцария в сентябре 2004 года.

Коммерческий приём 
В США альбом дебютировал со второй строчки в Billboard 200 с продажами более чем сто двадцать тысяч копий, это стало одним из лучших результатов Тины в данном чарте. Через три месяца после выхода альбом стал платиновым в США. Пиком для сборника в Великобритании стала шестая строчка. В 2018 году сборник была переиздан в Англии под названием The Greatest Hits для продвижения мюзикла о жизни Тёрнер в Лондоне.

Список композиций

All the Best 
Диск 1

Диск 2

All the Best: The Hits

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации и продажи 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Примечания

Ссылки 

Альбомы Тины Тёрнер
Сборники Parlophone
Сборники Capitol Records